Tvättegöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tvättegöl, sjö i Vetlanda kommun,  (2 ha)
Tvättegölen (Korsberga socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun, 
Tvättegölen (Näshults socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun, 
Tvättegölen, Östergötland, sjö i Ydre kommun,

Se även
Tvättgölen
Tvättegylet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn